Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2010 года прошёл с 3 по 9 ноября в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Система турнира — круговая. 10 участниц.

Нина Хукман победила в седьмой раз. Карлейн Оверес впервые стала вице-чемпионкой, третья — Виталия Думеш.

Ход турнира 
В финал напрямую вышли лучшие четыре игрока чемпионата 2009 года. Остальные шесть участниц отобрались из двух полуфиналов (занявшие 1-3 места).

Не участвовали в финальной пульке Таня Чуб (2-е место в 2009 году) и Хейке Верхёл (4-е место в 2009-ом). Вместо них в финал введены Rianka Steward (5-е место 2009 г.) и Эстер ван Мёйен (4-е место в таблице полуфинала A).

В финале в четверг 4 ноября и в субботу 6 ноября было сыграно по 2 партии, в остальные дни — по одной.

В борьбе за II—IV места решающим стал баланс плюс и минус ничьих. Карлейн Оверес, Виталия Думеш и Rianka van Ombergen-Steward набрали 12 очков. Карлейн оказалась выше Виталии благодаря более высокому третьему показателю — коэффициенту Соннеборна — Бергера.

Результаты 
При равном числе очков в финальной классификации наивысший рейтинг — тот, у кого более высокий баланс плюс и минус ничьих.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Партии и таблица на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Таблица полуфинала A
 Таблица полуфинала B

Примечания 

2010 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Ноябрь 2010 года
женщины 2010
Спортивные соревнования в Заутеланде